Риккати — семья итальянских математиков.
 Якопо Франческо Риккати (1676—1754) — создатель уравнения Риккати.
 Винченцо де Риккати (1707—1775) — сын Я. Ф. Риккати, создатель гиперболических функций.
 Джордано и Франческо Риккати — другие сыновья Я. Ф. Риккати.

См. также 
 Уравнение Риккати — обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка вида
 Алгебраическое уравнение Риккати